Maiski (, de mayo) puede referirse a:

Personalidades 

Iván Maiski (1884-1975, diplomático soviético.
Mishcha Maiski (*1948), violinista israelí de origen letón.

Localidades 

Maiski (Adiguesia), localidad del república de Adiguesia, en Rusia.
Maiski (Bélgorod), localidad del óblast de Bélgorod, en Rusia.
Maiski (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Maiski (Jakasia), localidad del república de Jakasia, en Rusia.
Maiski (Kabardino-Balkaria), localidad de la república de Kabardino-Balkaria, en Rusia.
Maiski (Karacháyevo-Cherkesia), localidad de la república de Karacháyevo-Cherkesia, en Rusia.
Maiski (Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Maiski (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar, en Rusia.
Maiski (Adámovka, Oremburgo), localidad del raión de Adámovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Maiski (Aleksándrovka, Oremburgo), localidad del raión de Aleksándrovka del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Maiski (Kvárkeno, Oremburgo), localidad del raión de Kvárkeno del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Maiski (Krasnogvardéiskoye, Oremburgo), localidad del raión de Krasnogvardéiskoye del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Maiski (Perm), localidad del krai de Perm, en Rusia.
Maiski (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Maiski (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.
Maiski (Udmurtia), localidad de la república de Udmurtia, en Rusia.
Maiski (Vladímir), localidad del óblast de Vladímir, en Rusia.
Maiski (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.